Ортенберг — фамилия. Известные носители:

 Ортенберг, Давид Иосифович (1904—1998) — советский писатель, редактор и журналист.
 Ортенберг, Иван Фёдорович (1793—1866) — генерал-лейтенант, военный педагог и писатель.
 Ортенберг, Ольга Наумовна (род. 1949) — российская и американская арфистка.
 Ортенберг, Самуил Петрович (1903—1984) — советский еврейский писатель и журналист.
 Ортенберг, Эдгар (настоящее имя — Элеазар; 1900—1996) — американский скрипач российского происхождения.

Другое 
 Ортенберг (Баден) — коммуна в Германии.
 Замок Ортенберг — неоготический замок в английском стиле в Германии.